

Дудино — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Дудино — присілок, Цілинний округ, Курганська область